Monson kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Monson (berg),

USA 

 Monson, Massachusetts, Hampden County, 
 Monson, Maine, ort, Piscataquis County, 
 Monson, Kalifornien, ort, Tulare County, 
 Monson, West Virginia, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar